Seznam guvernerjev New Hampshira.

Glej tudi
 New Hampshire
 Provinca New Hampshire
 Seznam kolonialnih guvernerjev New Hampshira

New Hampshire